

Personnalités 

 Alfred Lemercier (1831-1900),  imprimeur-lithographe et un éditeur français ;
 Anatole Lemercier (1820-1897), député de la Charente-Maritime ;
 Augustin Lemercier (1787-1864), militaire et homme politique français ;
 Charles Lemercier de Longpré (1778-1854), homme politique français ;
 Claire Lemercier (née en 1976), historienne française ;
 Eugène Lemercier (1862-1939), chansonnier français ;
 Eugène-Emmanuel Lemercier (1886-1915), militaire français ;
 Gwendal Lemercier (né en 1977), auteur de bande dessinée français ;
 Jacques Lemercier (1585-1654), architecte français ;
 Jean-Baptiste Lemercier (1789-1854), député de la Charente-Maritime ;
 Jean-Marie Lemercier, prêtre pédophile ;
 Joseph-Rose Lemercier (1803-1887), imprimeur lithographe français ;
 Linette Lemercier (née en 1930), actrice et chanteuse française ;
 Joseph Philippe Lemercier Laroche (1886-1912), ingénieur haïtien ;
 Louis Lemercier de Neuville, (1830 -1918), artiste et homme de lettres français ;
 Louis-Nicolas Lemercier (1755-1849), homme politique français ;
 Népomucène Lemercier (1771-1840), poète et auteur dramatique français ;
 Pierre-Paul Lemercier de La Rivière de Saint-Médard (1719-après 1792), économiste français ;
 Valérie Lemercier (née en 1964), actrice et réalisatrice française de cinéma.

Toponyme 

 rue Lemercier, une rue située dans le  de Paris.

Patronyme français